consul C. Eggius Ambibulus
Marcus Ambibulus, prefect van Judea (9-12 na Chr.)